Las siglas PRC pueden corresponder a:
 el partido político español contemporáneo Partido Regionalista de Cantabria;
 el partido político cristiano costarricense Partido Renovación Costarricense;
 el partido político español de la Segunda República Partido Republicano Conservador;
 el partido político español de ámbito catalán del primer tercio del siglo XX Partit Republicà Català;
 el partido político histórico cubano Partido Revolucionario Cubano.
 el partido político italiano contemporáneo Partido de la Refundación Comunista (en italiano: Partito della Rifondazione Comunista).
 en inglés, People's Republic of China, conocida en español como República Popular China.